Cet article relate le parcours de l'Équipe du Qatar de handball masculin lors du Championnat du monde 2015 organisé à domicile du 16 janvier au . Il s'agit de la  du Qatar aux Championnats du monde.

Renforcée par de nombreux joueur naturalisés, le Qatar termine deuxième du Groupe A et se qualifie pour les huitièmes de finale à l'issue de la phase de groupe. Écartant l'Autriche, puis l'Allemagne et enfin la Pologne, le Qatar atteint la finale où il est battu par la France. Elle est la première équipe non-européenne à terminer sur le podium d'un championnat du monde.

Qualification 
Le , le Qatar est désigné pays hôte et obtient à cette occasion sa qualification. À noter que du fait de sa victoire au Championnat d'Asie 2014, le Qatar aurait le cas échéant obtenu sa qualification sur le terrain sportif.

Match de préparation

Effectif

Naturalisation des joueurs du Qatar 
Un grand nombre de joueurs de l'équipe du Qatar avaient été naturalisés dans les années qui ont précédé le championnat. Selon les règles de l'IHF, pour obtenir le droit de jouer pour nouvelle équipe nationale, un joueur ne doit pas avoir joué pour une autre nation lors d'un match officiel les trois années précédentes Cela a permis à plusieurs joueurs nés à l'étranger de jouer pour l'équipe du Qatar : le Cubain Rafael Capote, le gardien de but de Bosnie-Herzégovine Danijel Šarić, Borja Vidal d'origine espagnole, Žarko Marković du Monténégro ou encore Bertrand Roiné champion du monde en 2011 avec la France. Selon le Frankfurter Allgemeine Zeitung, seulement quatre des 17 joueurs de l'équipe étaient originaires du Qatar.

Dirigeant de l'Association qatarie de handball, Ahmed Mohammed Al Abdulrab Shaabi a reconnu cette politique dans un communiqué en , en disant . En , l'agent de joueurs danois Mads Winther a déclaré qu'il avait rencontré des  au sujet de la possibilité de naturaliser de joueurs danois.

La pratique a été critiquée par le gardien autrichien après la défaite de son équipe face au Qatar dans le quart de finale, en disant qu' et qu'il . Lors d'une conférence de presse pendant le championnat, l'entraîneur du Qatar Valero Rivera a refusé de commenter la question du joueur espagnol. Joan Cañellas ne considère pas que c'est un problème, en déclarant .

Résultats

Phase de groupe (Groupe A)

Victoire face au Brésil 

 Feuille de match

Victoire face au Chili 

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

Victoire face à la Slovénie 

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

Défaite face à l'Espagne 

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

Victoire face à la Biélorussie 

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

Phase finale

Huitième de finale 

 Feuille de match

Quarts de finale 

 Feuille de match

Demi-finales 

 Feuille de match

Finale 

 dont un pour Valero Rivera, entraîneur du Qatar, et un pour Didier Dinart, entraîneur adjoint de la France.

Statistiques

Buteurs

Gardiens de buts

Références

Navigation

Liens internes 
 Équipe du Qatar masculine de handball
 Championnat du monde masculin de handball 2015

Monde 2015
Qatar